V Seattlu se konaly celkem dvě světové výstavy:
 Světová výstava 1909
 Světová výstava 1962